Кміцикевич — українське прізвище.

 Кміцикевич Володимир (1874—1944) — український священик (УГКЦ).
 Кміцикевич Володимир Фердинандович (1863—1942) — український лексикограф, перекладач, педагог.
 Кміцикевич-Цибрівська Наталія Миколаївна (1896—1986) — українська піаністка, музичний педагог.

Українські прізвища